Liw peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Liw, une gmina
 Liw, un village